Михнюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Михнюк, Иван Владимирович (род. 2003) — белорусский футболист.
 Михнюк, Ксения Исаковна (1928—2003) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Михнюк, Олег Иванович (1965—2014) — украинский военный и общественный деятель, участник войны на востоке Украины, Герой Украины.
 Михнюк, Сергей Александрович (род. 1983) — белорусский футболист.